4 miejscowości w Polsce: 
 Pokrzywnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lubomierz 
 Pokrzywnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec 
 Pokrzywnik – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Pokrzywnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre